São Carlos (stad), een stad in Brazilië
São Carlos (microregio), een microregio van Brazilië
São Carlos (Santa Catarina), een gemeente in Brazilië